Silver Lake est une expression anglaise qui se traduit par lac d'argent.

Toponyme

Aux

Localités 
 Silver Lake (Los Angeles)
 Silver Lake (Floride)
 Silver Lake (Indiana)
 Silver Lake (Kansas)
 Silver Lake (New Hampshire)
 Silver Lake (Ohio)
 Silver Lake (Oregon)
 Silver Lake (New York)
 Silver Lake (Rhode Island)
 Silver Lake (Wisconsin)

Lacs 
Aux États-Unis, la liste du  service de géologie liste plus de 1000 lacs du nom de Silver Lake.
 Silver Lake (Californie), Amador County
 Silver Lake, Shasta County
 Silver Lake (Mojave) dans le désert Mojave, près de Baker, California
 Silver Lake (Iowa)
 Silver Lake (Michigan), 
 Silver Lake (Minnesota), 
 Silver Lake (Harrisville), Comté de Cheshire
 Silver Lake (Hollis), Comté de Hillsborough
 Silver Lake (Madison), Comté de Carroll 
 Silver Lake (Staten Island), New York
 Silver Lake in Croton-on-Hudson), petite plage sur la rivière Croton River
 Silver Lake (Oregon), comté du Lake près de la ville de Silver Lake
 Silver Lake (Comté de Hutchinson)
 Silver Lake (Comté de Kingsbury)
 Silver Lake (Washington), Comté de Spokane
 Silver Lake (Manitowoc, Wisconsin), Wisconsin au Silver Lake College
 Silver Lake (Comté de Waushara), près de Wautoma

En  
 Silver Lake (Serbie), à l'Est de la Serbie

Entreprise 
 , fonds d'investissement américain

Référence 

Homonymie de toponyme